Arese steht für:

 Arese, eine italienische Stadt in der Provinz Mailand

Arese ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Arese (* 1944), italienischer Leichtathlet, Unternehmer und Sportfunktionär
 Giovanni Benedetto Borromeo Arese (1679–1744), italienischer Adeliger und Geschäftsmann
 Giulio Visconti Borromeo Arese (1664–1750), italienischer Diplomat
 Pietro Arese (* 1999), italienischer Mittelstreckenläufer